Fieberg ist der Name von:

 Gerhard Fieberg (* 1946), deutscher Jurist, Präsident des Bundesamtes für Justiz
 Klaus Fieberg (* 1952), deutscher Geschichtsdidaktiker